Le tableau suivant établit l'historique des sélections de la draft du Jazz de l'Utah, au sein de la National Basketball Association (NBA) depuis 1974. 

Ils ont également réalisé une draft d'expansion en 1974, où ils ont sélectionné des joueurs pour réaliser leurs débuts dans la ligue.

Références 

Draft de la NBA
Joueur drafté par le Jazz de l'Utah